Pontus Olsson kan avse:

Pontus Olsson (ljudtekniker),
Pontus Olsson (skidskytt)
Pontus Olsson (squashspelare)